El Torneig de Wuhan 2016, oficialment conegut com a Dongfeng Motor Wuhan Open 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier 5 Tournaments de la WTA. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 23 de setembre i l'1 d'octubre de 2016 al Optics Valley International Tennis Center de Wuhan, Xina.

La tennista txeca Petra Kvitová va guanyar per segona vegada a Wuhan (2014).

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
WTA Tour 2016